Fukayha ist Namensbestandteil von

 Abu Fukayha (arabisch أبو فكيهة; * 540; † 620) m, Sahaba des islamischen Propheten Muhammed
 Fukayha bint Yassar w, Sahāba des islamischen Propheten Muhammed